Sigsbee ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sigsbee (Alabama)
 Sigsbee (Georgia)
 Sigsbee (Minnesota)
 Sigsbee (Missouri)
 Sigsbee (Pennsylvania)
 Sigsbee (South Carolina)

Personen:
 Charles Dwight Sigsbee (1845–1923), US-amerikanischer Marineoffizier

Schiff:
 USS Sigsbee, Zerstörer (Fletcher-Klasse) der US-Navy